Йота Рака (ι Рака, Iota Cancri, ι Cancri, сокращ. Iota Cnc, ι Cnc) — оптически-двойная звезда в зодиакальном созвездии Рака. Звезда имеет видимую звёздную величину +4,02m и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом даже на внутригородском небе (). Вторая звезда находится на угловом расстоянии  и имеет видимую звёздную величину +6,57m и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом только на деревенско-пригородном небе (). Хотя орбита не была определена, две звезды демонстрируют большое общее собственное движение и даже считаются гравитационно связанными, что маловероятно.

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia известно, что звёзды удалены примерно на  (, Йота Рака A) и  (, Йота Рака B) от Земли. Звезды наблюдается севернее 62° ю. ш., таким образом, звезда видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением приполярных областей Антарктиды. Лучшее время наблюдения — февраль.

Звезды Йота Рака A и B движется довольно быстро относительно Солнца: радиальная гелиоцентрическая скорость для звезды Йота Рака A равна , а для звезды Йота Рака B она равна , что примерно в 1,5 раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. Звезда Йота Рака A приближалась к Солнцу на расстояние   назад, когда Йота Рака A увеличвала свою яркость на 0,36m до величины 3,66m (то есть светила тогда, как Дзета Кассиопеи светит сейчас). По небосводу обе звезды движутся на юго-запад, проходя по небесной сфере 0.05053 и 0.05164 угловых секунд в год, соответственно.

Средняя пространственная скорость известна только для Йота Рака A и она имеет следующие компоненты (U, V, W) =(-16.5, −22.8, −3.5), что означает U= (движется от галактического центра), V= (движется против направления галактического вращения) и W= (движется в направлении южного галактического полюса).

Имя звезды 
Йота Рака (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. Хотя звезда и имеет обозначение ι (Йота — 9-я буква греческого алфавита), однако сама звезда — 3-я по яркости в созвездии, причём Йота Рака B 108-я по яркости в созвездии. 48 Рака(латинизированный вариант ) является обозначением Флемстида.

У звезды есть собственное имя Декапода , что означает десятиногие ракообразные. Однако, данное имя никогда не было одобрено Международным астрономическим союзом и оно никогда не входило список имен собственных звёзд.

Обозначения компонентов как Йота Рака AB вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

Свойства Йота Рака A 
Йота Рака A — судя по её спектральному классу aBa0.2 звезда является оранжевым гигантом спектрального класса G8. Также она демонстрирует пекулярный спектр, показывая переизбыток бария. Таким образом Йота Рака A является бариевой звездой, которая, как полагают, образовалась в результате массопереноса обогащенного материала от звезды, лежавшей на асимптотической ветви гигантов к менее массивному спутнику. Подобный донор не был обнаружен в системе Йота Рака A, но предполагается, что пока необнаруженный белый карлик всё же существует.

Также, этот спектр показывает, что водород в ядре звезды уже не является ядерным «топливом», то есть звезда сошла с главной последовательности. Судя по её массе, которая равна  звезда родилась как карлик, однако подобная масса вряд ли является вся её «собственностью»: какая-то часть массы, возможно даже большая, досталась ей от звезды-донора.

В настоящее время звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный оранжевый цвет. Радиус звезды сейчас равен , а светимость звезды, сейчас равна . Звезда идентифицирована как инфракрасный источник.

Скорость вращения Йота Рака A превосходит солнечную в 85 раз и равна , что даёт период вращения звезды — . Это очень необычно для гиганта, для которого период вращения звезды измеряется месяцами и даже годами. Однако возможно, что звезда поглотила свой необнаруженный спутник-донор, который передал звезде, не только массу, но и свой угловой момент.

Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, одгако Йота Рака A имеет значение металличности −0.14, то есть от почти 72 % от солнечного значения.

Звезда Йота Рака слегка переменная: во время наблюдений яркость звезды немного меняется, колеблясь вокруг значения 4,02m, без какой-либо периодичности (скорее всего у звезды или звёзд несколько периодов), тип переменной также не определён.

Свойства Йота Рака B 
Вторичный компонент B представляет собой оболочечную звезду окруженную веществом, выбрасываемым её быстрым вращением.

Йота Рака B — судя по её спектральному классу  звезда является карликом спектрального класса A, а также это указывает на то, что водород в ядре звезды является ядерным «топливом», то есть звезда, находится на главной последовательности.

Для звёзд подобного спектрального класса характерна масса, которая равна: , а радиусы подобных звёзд должны быть равны . Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный бело-жёлтый цвет. Звезда идентифицирована как инфракрасный источник.

Светимость звезды равна . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала бы примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть во внешнюю часть главного пояса астероидов, а более конкретно на орбиту между астероидами  и Чикаго. Причём с такого расстояния Йота Рака B выглядела бы в 2 паза меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,25° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Звезда довольно молодая: текущий возраст системы Йота Рака B определён, как . Также известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка  таким обозом, Йота Рака B достаточно скоро (через ) станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом.

История изучения кратности звезды 

В 1828 году российский немецкий астроном В. Я. Струве, основываясь на записях от 1777 года открыл двойственность системы Йота Рака, то есть он открыл компонент B, и звёзды вошли в каталоги как STF 1268.

Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды Йота Рака, ни одного спутника:
 компонент B, звезда 6-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии , что соответствует физическому расстоянию между звёздами равному  или , относительная скорость составляет . Вторая космическая скорость на расстоянии  для звёздной системы с общей массой + должна составлять . Таким образом, согласно существующим данным две звезды претерпевают тесное сближение, но гравитационно не связаны друг с другом. Однако, звёзды, с очень малой долей вероятности, могут быть гравитационно связаны это: может произойти в результате обнаружения дополнительной близкой компоненты у обеих звёзд с большой массой и в случае новых уточнений параметров, которые будут указывать на более близкое расположение двух звёзд или на их меньшую относительную скорость. Звёзды, вероятно, родились в одном молекулярном облаке, но теперь, удаляются, друг от друга по спирали, сохраняя, пока, общее движение, но гравитационно уже не связаны друг с другом. Если смотреть со стороны Йота Рака A на Йота Рака B, то видно бело-жёлтую звезду, которая светит с яркостью + 0.71m, то есть с яркостью 0,42 сатурнов (с кольцами; в максимуме). Причём угловой размер звезды будет — . Если же смотреть со стороны Йота Рака B на Йота Рака A, то видно оранжевую звёзду, которая светит с яркостью −1.84m, то есть с яркостью 0,37 марсов (в максимуме). Причём угловой размер звезды будет — .

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Йота Рака на VizieR
 Изображения Йота Рака на Wikisky
 Галерея ярких и кратных звезд сделанные в обсерватории , в основном студентами

Объекты Байера
Объекты Флемстида
74739
43103
Оптически-двойные звёзды
Бариевые звёзды
Звёзды созвездия Рака